Syren steht für:

 ein Dorf in der Gemeinde Weiler-la-Tour in Luxemburg
 Syren (Ukraine) (ukrainisch Сирень), Siedlung auf der Krim in der Ukraine
 Syren (Pornodarstellerin) (* 1971), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Syren (Fluss), Nebenfluss des Horyn in der ukrainischen Oblast Riwne

Siehe auch:
 Siren